«Светлячок № 5» — советский рисованный мультипликационный фильм для детей, пятый выпуск детского мультипликационного журнала «Светлячок».
Состоит из двух сюжетов: «Лужа» и «Щенок».

Сюжет

Лужа 
После весенней грозы во дворе дома образовалась большая лужа, полностью перегородив проход. Жильцы дома и разные прохожие по-разному пытаются преодолеть это препятствие. Девочка-модница, переходя по кирпичам, теряет равновесие и падает в лужу. Самоуверенный школьник, с разбегу перепрыгивая, роняет в лужу тетради из ранца. Важный начальник проезжает по ней на служебном автомобиле. Кто-то проходит по луже, не замечая её, а кто-то кладёт доску, но потом забирает с собой.

И только маленький мальчик выкапывает совком небольшую канавку к решётке ливневой канализации и вся лужа стекает в неё. Проход свободен и пешеходы идут, не замечая, что здесь было ещё совсем недавно.

Длительность: 3 минуты 30 секунд.

Щенок 
Летним днём два приятеля-друга пошли в парк отдыха на прогулку. Один из них, Володя, — со щенком Рыжиком на поводке. Второй — очень завидующий другу и мечтающий хоть чуть-чуть подержать собаку. Присев на лавке посмотреть на футбольную игру, приятели оставили щенка на привязи. Рыжик легко отвязался и пошёл беззаботно гулять.

Между тем возле бассейна собралась толпа зевак: маленькая девочка уронила в воду куклу. Пока взрослые глазели, отважный щенок прыгнул в бассейн и спас тонущую игрушку. Постовой милиционер, заинтересовавшись происходящим столпотворением, похвалил щенка и выяснил, что он ничей. Отправившись на поиски владельца собаки, милиционер, опрашивая всех отдыхающих, дошёл до друзей, которые к тому времени расстроились пропажей.

Испугавшись милиционера и решив, что его Рыжик что-нибудь натворил, Володя решил притвориться, что собака не его и приказал то же самое товарищу. Но преданный щенок сам признал своего хозяина. В ответ лицемерный Володя грубо оттолкнул ласкового Рыжика. Его честный друг, возмущённый таким поступком, признался постовому, что это их… нет, его собака! Милиционер отдал ему щенка и похвалил мальчика за хорошую собаку.

Двуличный Володя, видя благополучный исход случившегося, решил позвать Рыжика, но бесхитростный щенок отверг предателя. И новый хозяин ушёл счастливый с настоящим другом — собакой.

Длительность: 5 минут 55 секунд.

Над фильмом работали

Видео 
Этот и другие мультфильмы киножурнала издавались на VHS и DVD (DVD-5, формат изображения — Standart 4:3 (1,33:1), звуковая дорожка — русская, Dolby Digital Stereo) компанией «Союз-Видео».

Примечания

Ссылки 
 Светлячок № 5 на Аниматор.ру
 Светлячок № 5: «Лужа», «Щенок»
 

Рисованные мультфильмы СССР 1964 года
Мультфильмы Юрия Прыткова
Мультфильмы Витольда Бордзиловского
Мультфильмы по сценариям Жанны Витензон
5